Адаптивная архитектура (Responsive architecture) — это развивающаяся область архитектурной практики, которая измеряет состояние окружающей среды, адаптируя свою форму, цвет или функцию к целям наибольшего соответствия требованиям эксплуатации. К адаптивной архитектуре относится вид архитектурных объектов, которые демонстрируют способность изменять свои характеристики в соответствии с изменениями условий эксплуатации.

Disambiguation. Это статья о концепции "Адаптивной архитектуры" (Responsive architecture (en.)) в строительстве. Та же концепция в других областях описана в статье Adaptive architecture (en.)

Происхождение термина 
Термин «Адаптивная архитектура» был дан Николосом Негропонте, который первый применил его в конце шестидесятых годов, когда пространственные задачи дизайна начали рассматриваться с применением кибернетики. Негропонте предлагал рассматривать архитектуру как интеграцию вычислительных технологий и построения пространств и структур, связка которых давала бы в результате более эффективный и рациональный результат эксплуатации.

Цели и особенности 
Адаптивная архитектура стремится усовершенствовать и расширить знания в области строительства за счет тесной интеграции смежных дисциплин — теории энергоэффективности зданий и динамики архитектурных объектов.
Адаптивная архитектура отличается от других форм интерактивного дизайна включением интерактивных систем в основные элементы объёма. Например, путём включения технологий реагирования в несущий каркас здания, архитекторы имеют возможность связывать форму здания непосредственно к изменениям окружающей среды. Это позволяет пересмотреть традиционные принципы создания архитектурных объектов и их дальнейшей эксплуатации.

Примеры адаптивной архитектуры 
В современной России существует единственное здание относящееся к адаптивной архитектуре: так называемое здание "ГИПЕРКУБ". Здание построено по проекту архитектора Бориса Бернаскони. Это первое инновационное здание в Инновационном центре "Сколково".

Ссылки 
https://sk.ru/news/b/press/archive/2013/09/04/sozdatel-giperkuba.aspx
http://bernaskoni.com/projects/hypercubebuilding#slide22609
https://web.archive.org/web/20120425161339/http://www.orambra.com/survey/~ecaade/media/sterkECAADE_03.pdf

Архитектура